Verdensmesterskabet i håndbold for mænd 2015 var det 24. VM i håndbold for mænd arrangeret af IHF. Slutrunden blev afviklet fra 15. januar til 1. februar 2015 i Qatar. Norge, Frankrig og Polen var de øvrige kandidater til at afholde mesterskaberne. Der blev trukket lod til slutrunden 20 juli 2014 i Doha, Qatar.

Slutrunde

Kvalificerede hold 

Slutrunden havde deltagelse af 24 hold. To hold var direkte kvalificeret til slutrunden:
  som værtsland.
  som forsvarende verdensmester.

De øvrige 22 hold blev fundet i forbindelse med kvalifikationsturneringer afholdt af IHF's fem kontinentalforbund. IHF havde inden kvalifikationen fordelt de 22 ledige pladser på følgende måde mellem de fem kontinenter:

Kvalifikationskampene blev afholdt i perioden januar − juni 2014, og resulterede bl.a. i, at  vandt Oceaniens plads ved VM, mens bl.a.  og  ikke formåede at kvalificere sig til VM fra den europæiske kvalifikation.

Den 8. juli 2014 offentliggjorde International Handball Federation et resume af IHF-rådets møde i Zagreb samme dag, hvoraf det fremgik, at IHF ikke længere anerkendte Oceania Continental Handball Federation som et kontinentalforbund under IHF, og at forbundet havde besluttet at allokere Oceaniens VM-plads til  i form at et wild card.  blev valgt som erstatning for , fordi holdet var det højst placerede hold ved det foregående VM, som ikke havde formået at kvalificere sig til dette VM.

Beslutningen blev mødt med overraskelse i de tyske medier, mens reaktionen fra andre dele af verden var kritisk. For det første blev IHF kritiseret for at udelukke  efter at kvalifikationen havde fundet sted. For det andet blev forbundet kritiseret for tildele den ledige plads ved slutrunden til , fordi IHF's regler ved kvalifikationens start foreskrev, at en evt. ledig plads ved slutrunden som følge af at et kvalificeret hold ikke kunne deltage, skulle besættes af førstereserven fra det kontinent, som afbuddet kom fra, subsidiært førstereserven fra det kontinent som verdensmestrene tilhørte, dvs. Europa, og European Handball Federation havde oplyst, at førstereserven var det bedst placerede hold ved EM 2014, som ikke ellers kvalificerede sig til VM, dvs. .

I Australien var reaktionen i første omgang skuffelse over IHF's beslutning så tæt på VM. s landstræner, danskeren Jan Ottosen kritiserede bl.a. IHF for at udelukke  fra VM, efter at spillerne af egen lomme havde finansieret udgifterne til træningslejre og kvalifikationsturneringen i New Zealand, og spekulerede i at beslutningen var taget af økonomiske årsager, eftersom tv-indtægterne fra slutrunden ville være væsentlig højere, hvis  deltog. IHF's beslutning blev også kritiseret for ikke at være konsekvent, idet Oceania Continental Handball Federations deltagere ikke samtidig blev udelukket fra deltagelse i IHF Super Globe 2014 eller VM i strandhåndbold 2014.

 henholdt sig til IHF's regler og betragtede derfor sig selv som førstereserve i tilfælde af afbud til VM-slutrunden, jf. ovenstående og faktaboksen til højre, og var derfor uenige i IHF's beslutning om at tildele den ledige plads ved slutrunden til . Den 10. juli udtalte s landstræner, Aron Kristjansson, at "Det er vores plads, IHF nu forærer væk til Tyskland", og at beslutningen skyldtes de mulige indtægter fra det tyske tv-marked. Samtidig varslede formanden for Islands håndboldforbund (HSÍ), Guðmundur B. Ólafsson, "søgmål ved alle tilgængelige retsinstanser", for at sikre  pladsen ved VM-slutrunden i stedet for . Islændingene blev bl.a. støttet af tyskeren Daniel Stephan, der udtalte: "IHF har brug for Tyskland, og nu har man fundet en yderst tvivlsom måde at få os med til VM på." Den omtalte regel havde tidligere fundet anvendelse i forbindelse med VM i 2005, hvor  blev tildelt den ledige plads ved VM-slutrunden efter s afbud.

International Handball Federation besvarede kritikken den 16. juli, hvor man forklarede, at forbundet allerede den 11. april 2014, dvs. inden kvalifikationskampene i Oceanien havde informeret de nationale håndboldforbund i Australien og New Zealand om, at Oceania Continental Handball Federations status skulle diskuteres på IHF-rådets møde den 8. juli 2014 i Zagreb, og at OCHF's forestående kvalifikationskampe ikke med sikkerhed ville blive anerkendt. På IHF-rådets møde den 8. juli blev det besluttet at Oceania Continental Handball Federation ikke er anerkendt, og at kontinentalforbundets plads ved det kommende VM skulle tildeles en anden nation.

IHF oplyste endvidere, at IHF-rådet den 30. maj 2014, dvs. inden de sidste kvalifikationskampe i Europa, havde ændret på § 2.8 i VM-reglementet vedr. erstatning af kvalificerede hold, der ikke deltager i VM, således at retten til at udpege en reserve blev tildelt IHF's forretningsudvalg, og at beslutningen var blevet bekræftet på mødet den 8. juli. Og IHF's forretningsudvalg havde derefter besluttet at tildele den ledige VM-plads til , eftersom  var bedst placerede nation ved VM i 2013, som ikke ellers havde kvalificeret sig.

Dagen efter udsendte Islands håndboldforbund (HSÍ) en pressemeddelelse, hvori forbundet bl.a. hævdede at nogle af IHF-rådets medlemmer havde bekræftet, at organet ikke afholdt noget møde den 30. maj, og at beslutningen om at ændre VM-reglementets § 2.8 derfor reelt først blev taget på mødet den 8. juli, dvs. efter afslutningen på kvalifikationsturneringerne. Og forbundet konkluderede, at det passede med, at European Handball Federation (EHF) den 16. juni 2014 udsendte en liste over de europæiske reserver til VM, for hvis reglen var blevet ændret den 30. maj, ville EHF på det tidspunkt have mistet retten til at udpege reservehold til VM. HSÍ ville derfor ikke anerkende, at regelændringen havde effekt på den afsluttede kvalifikation, og at den ledige VM-plads derfor blev tildelt  i henhold til de regler, der var gældene gennem hele kvalifikationen.

Den 18. juli svarede Handball Australia på IHF's udmelding ved at påpege flere fejl i IHF's fremstilling af sagen, og australierne krævede at få deres VM-plads tilbage.

Bahrain og Forenede emirater trak sig i november 2014 og Island og Saudi Arabien kom med i stedet.

Efter IHF's beslutninger den 8. juli 2014 og efterfølgende justeringer, var følgende hold kvalificeret til slutrunden.

Seedninger 
Inden lodtrækningen var de kvalificerede hold blevet fordelt i følgende seks seedningslag med fire hold i hver. De fire hold i seedningslag 1 var derudover seedet efter placering ved forgående mesterskab. Frankrig har seedning 4, som forsvarende europamestre:

  (2).  (4),  (3) og  (1)
 , ,  og 
 , ,  og 
 , ,  og 
 , ,  og 
 ,   og 

Efterfølgende er Bahrain blevet erstattet af  og Forenede Arabiske Emirater af .

Indledende gruppespil 
Der blev trukket lod til VM-slutrunden 20. juli 2014 I Doha, Qatar. Nr. 1-4 fra hver pulje kvalificerer sig til 1/8-finalerne.

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Slutspil

1/8-finalerne

Kvartfinalerne

Semifinalerne

Bronzekamp og finale

5-8 Pladserne

President’s Cup

17–20. plads

21–24. plads

Statistik

Placeringer

Topmålscorer 

Kilde: IHF.info

Topmålmænd 

Source: IHF.info

Referencer

Noter

Eksterne henvisninger 
 Turneringens hjemmeside